Bălcești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Bălcești, Stadt im Kreis Vâlcea 
 Bălcești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Bălcești (Beliș), Dorf im Kreis Cluj 
 Bălcești (Căpușu Mare), Dorf im Kreis Cluj